Рей Музика (; род. , Альберта, Канада) — экс-директор корпорации BioWare, старший вице-президент и генеральный управляющий подразделения ролевых игр Electronic Arts, основатель BioWare совместно с Грегом Зещуком. После продажи BioWare Electronic Arts в 2008 году, Музика становится генеральным менеджером и вице-президентом EA, совмещая должность с управлением BioWare. 19 сентября 2012 года было объявлено о его уходе из студии. Также Bioware покинул и другой его основатель — Грег Зещук.

Под руководством Рэя Музики и Грега Зещука были выпущены следующие игры: Shattered Steel, Baldur's Gate, MDK2, MDK2: Armageddon, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Jade Empire (Xbox) и Mass Effect.

Увлечение азартными играми 
Рей Музика регулярно участвует в покерных турнирах во время Мировой Серии Покера (WSOP). В 2006 году он был приглашен на специальный покерный турнир, в котором участвовали звезды шоубизнеса и лидеры компаний, производящих видеоигры. Рей дошел до финального стола и победил, обыграв в финале Майка Морхейма из Blizzard.

В 2010 году суммарный выигрыш Рэя Музики составил 56 945 долларов США. В 2010 году выиграл турнир «2010 DICE tournament», став единственным победителем, выигравшим турнир дважды.

Перечень игр BioWare выпущенных под руководством Рэя Музики 
 Shattered Steel
 Baldur's Gate (1998)
 Baldur's Gate: Tales of the Sword Coast (1999)
 MDK2 (2000)
 Baldur's Gate II: Shadows of Amn (2000)
 Baldur's Gate II: Throne of Bhaal (2001)
 MDK2: Armageddon (2001)
 Neverwinter Nights (2002)
 Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide (2003)
 Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark (2003)
 Neverwinter Nights: Kingmaker (2005)
 Star Wars: Knights of the Old Republic («KotOR») (2003)
 Jade Empire (2006)
 Mass Effect (Xbox 2007 / PC 2008)
 Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood (2008)
 Dragon Age: Origins (PC, Xbox 360, Playstation 3 and Mac, 2009)
 Mass Effect 2 (Xbox 360 and PC)
 Star Wars: The Old Republic (PC)
 Dragon Age 2 (PC, XBox 360, Playstation 3)
 Mass Effect 3 (PC, XBox 360, PlayStation 3)

Примечания

Ссылки 

Геймдизайнеры Канады
Зал Славы Академии интерактивных искусств и наук
Выпускники Университета Западного Онтарио
Выпускники бизнес-школы Университета Западного Онтарио